Coulter kan som auktorsförkortning betyda:

 John Merle Coulter
 Thomas Coulter

Robotskapade auktorsförkortningar